Goldener Winkel steht für:

 Goldener Winkel, Teilung des Vollwinkels, siehe Goldener Schnitt #Goldener Winkel
 Goldener Winkel, Straße im Kreuzkirchenviertel, Hannover